Литвинково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Литвинково — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Литвинково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.